Ucrânia
 Ucranianos — povo da Ucrânia
Língua ucraniana

Desambiguações de gentílicos
Desambiguações de linguística